

Geografia 
 Regno Unito
 Rose Hill – distretto di Derby, Derbyshire
 Stati Uniti d'America
 Rose Hill – città della Contea di Duplin, Carolina del Nord
 Rose Hill – città della Contea di Butler, Kansas
 Rose Hill – villaggio della Contea di Jasper, Illinois
 Rose Hill – città della Contea di Mahaska, Iowa
 Rose Hill – hamlet della Contea di Onondaga, New York
 Rose Hill – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Rose Hill – census-designated place della Contea di Lee, Virginia
 Rose Hill – quartiere di New York

Televisione 
 La piccola Rose (Rose Hill) – film per la televisione del 1997 diretto da Christopher Cain